In High Places může být:
 In High Places (píseň) – píseň britského hudebníka Mika Oldfielda z roku 1983
 V nejvyšších sférách (v originále In High Places) – román britsko-kanadského spisovatele Arthura Haileye z roku 1962
 In High Places (Turtledove) – román amerického spisovatele Harryho Turtledovea z roku 2005